nokturn (muzyka) – bardzo spokojna, zrównoważona i nastrojowa instrumentalna forma muzyczna inspirowana poetyckim nastrojem nocy 
 nokturn (malarstwo) – obraz przedstawiający scenę nocną, zwłaszcza w przyrodzie 
 nokturn (literatura) – utwór liryczny o refleksyjnej tematyce, opisujący nocne rozmyślania lub nastrojowe nocne krajobrazy
 nokturn (liturgia) – część Jutrzni sprzed reformy liturgicznej po Soborze watykańskim II
 nokturn (prawosławie) – w prawosławiu nabożeństwo sprawowane w nocy (gr. Mesonitktikon, inaczej „Nabożeństwo środka nocy”);